Plusieurs traités, signés à Paris ou à proximité, portent le nom de « traité de Paris ».

Chronologie

1214 : traité de Paris (1214), signé le  entre Philippe Auguste et Jeanne, comtesse de Flandre.
 1229 : traité de Paris (1229), signé le  entre saint Louis et Raymond VII comte de Toulouse cédant la plus grande partie du Languedoc au domaine royal et mettant fin à la croisade des albigeois.
 1259 : traité de Paris (1259) entre la France et l'Angleterre mettant fin à plus d'un siècle de conflit entre Capétiens et Plantagenêts (souvent surnommé « première guerre de Cent Ans »).
 1295 : traité de Paris (1295) nouant une alliance (« Auld Alliance ») entre la France et l'Écosse.

1303 : traité de Paris (1303), signé le  entre Philippe IV le Bel et Édouard  d'Angleterre.
 1320 : Traité de Paris (1320) où le futur roi Philippe V de France fait la paix avec Robert III de Flandre.
 1323 : traité de Paris (1323), signé le  : le comte de Flandre reconnaît définitivement que le comte de Hollande est aussi comte de Zélande.
 1327 : traité de Paris (1327), signé le  : Édouard III d'Angleterre recouvre le duché de Guyenne (moins l'Agenais), au prix d'une énorme indemnité de guerre.
 1355 : traité de Paris (1355) de 1355 : échange entre Amédée VI de Savoie et le roi de France. La Maison de Savoie reçoit la seigneurie du Faucigny, le pays de la Valbonne en Bresse alors que le dauphin obtient les seigneuries au sein de l'enclave savoyarde en Dauphiné.

1515 : traité de Paris (1515), signé le  : le comte de Flandre, futur Charles Quint, qui cherche à hériter de l'Espagne, s'allie avec François I afin d'obtenir son appui. Il est projeté un mariage entre Charles et la jeune Renée de France (4 ans alors) fille de Louis XII et d'Anne de Bretagne.
 1600 : traité de Paris (1600), signé le  par Charles-Emmanuel I de Savoie et Henri IV.

1623 : traité de Paris (1623) entre la France, la Savoie et Venise contre l'Espagne.
 1626 : traité de Paris (1626), signé par Louis XIII et les huguenots de La Rochelle.
 1634 : traité de Paris (1634), signé le  entre la France et les princes protestants de la Ligue de Heilbronn
 1635 : traité de Paris (1635), entre la France et les Provinces-Unies
 1657 : traité de Paris (1657), signé le , l'Angleterre et la France s'allient contre l'Espagne.
 1662 : traité de Paris (1662) signé le , une alliance défensive entre la France et les Provinces-Unies.

1718 : traité de Paris (1718) signé le  entre le roi de France et le duc de Lorraine.
 1761 : Traité signé le , dit «  pacte de famille » à l'instigation du duc de Choiseul, entre les rois de France, d'Espagne et le duc de Parme
 1763 : traité de Paris (1763), signé le  : Louis XV renonce à la Nouvelle-France et récupère les Antilles, fin de la guerre de Sept Ans
 1783 : traité de Paris (1783), signé le  mettant un terme à la guerre d'indépendance des États-Unis, consacrant la victoire des alliés américains, français et espagnols.
 1786 : traité de Paris (1786), signé le  entre le roi de France et le duc de Wurtemberg relatif aux limites du comté de Montbéliard
 1796 :  : la Sardaigne (maison de Savoie) cède la Savoie et Nice à la France.

1801 : traité de Paris du 9 octobre 1801 entre la France et l'Empire ottoman
 1801 : traité de Paris du 10 octobre 1801 entre la France et la Russie
 1806 : traité de Paris (février 1806) : entre la France et la Prusse
 1806 : Traité de Paris (24 mai 1806) : création du Royaume de Hollande.
 1806 : Traité de Paris (juillet 1806), signé le  : création de la Confédération du Rhin.
 1810 : traité de Paris (1810) entre la France et la Suède
 1814 : traité de Paris (1814), signé le  : première abdication
 1815 : traité de Paris (1815), signé le  : fin définitive du Premier Empire
 1817 : traité de Paris (1817), signé le  : en exécution de l'article 99 de l'acte du congrès de Vienne, détermine la réversion des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla
 1856 : traité de Paris (1856), signé le  : fin de la guerre de Crimée
 1857 : traité de Paris (1857), signé le  : fin de la guerre anglo-perse
 1898 : traité de Paris (1898), signé le  : fin de la guerre hispano-américaine, les États-Unis gagnent Cuba, les Philippines (vendues 20 millions de dollars), Porto Rico et Guam.
 1900 : traité de Paris (1900) de 1900 entre l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne sur la définition des frontières de leurs colonies ouest-africaines.

1918 : traité de Paris (1918), signé le  entre la France et Monaco
 1920 : traité de Paris (1920), attribuant la Bessarabie au royaume de Roumanie
 1947 : traité de Paris (1947), signé le  : rectifications de frontières concernant l'Italie, au profit de la France, de la Yougoslavie et de la Grèce ; la Roumanie au profit de l'URSS ; la Hongrie au profit de la Yougoslavie, et de la Tchécoslovaquie ; la Bulgarie ; la Finlande
 traité de Paris entre l'Italie et les puissances alliées
 1951 : traité de Paris (1951), signé le , instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA)
 1952 : traité de Paris (1952), signé le , instituant une Communauté européenne de défense (CED) — non-ratifié par la France après que les 5 autres États l'ont dûment ratifié
 1995 : accords de Dayton, signés à Paris le , mettant fin à la guerre en Yougoslavie

Voir aussi 
 Liste de traités de droit international
 
 
 

Paris
Traites